

Persone 
 Oreste Benzi, presbitero italiano, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII (n. 1925 – † 2007).
 Massimiliano Soldani Benzi, pittore, scultore e medaglista italiano
 Roberto Benzi, direttore d'orchestra e pianista italiano 
 Rosanna Benzi, scrittrice italiana nota per avere vissuto per 29 anni in un polmone d'acciaio.
 Ugo Benzi, medico italiano, studioso di Averroè e Alberto Magno

Altro 
 Palazzo Benzi – palazzo storico del centro di Forlì